osoby
 Antonio Álvarez – piłkarz urugwajski
 Cristián Álvarez (ur. 1980) – chilijski piłkarz 
 Edgar Álvarez (ur. 1980) – piłkarz pochodzący z Hondurasu
 Eliseo Álvarez (ur. 1940) – piłkarz urugwajski
 Emilio Álvarez (1939-2010) – piłkarz urugwajski
 Esteban Álvarez – piłkarz urugwajski
 Fernando Álvarez de Toledo (1507-1582) – książę Alby 
 Francisco Álvarez Martínez (ur. 1925) – prymas Hiszpanii, kardynał
 Gil Álvarez de Albornoz (ok. 1300-1367) – kardynał hiszpański.
 Gilbert Álvarez (ur. 1992) – boliwijski piłkarz 
 Leonel Álvarez (ur. 1965) – piłkarz kolumbijski 
 Lorgio Álvarez (ur. 1978) – boliwijski piłkarz
 Luis Echeverría Álvarez (ur. 1922) – prezydent Meksyku 
 Magdalena Álvarez (ur. 1952) – hiszpańska polityk
 Manuel Álvarez Bravo (1902-2002) – meksykański fotograf
 Marcelo Álvarez (ur. 1962) – argentyński śpiewak operowy
 Mariano Álvarez de Castro (1749-1810) – wojskowy gubernator i obrońca Gerony
 Pablo Álvarez Menéndez (ur. 1985) – urugwajski piłkarz grający obecnie w Panserraikosie. Były zawodnik Wisły Kraków.
 Pablo Sebastián Álvarez (ur. 1984) – argentyński piłkarz grający obecnie w Catanii.
 Quique Álvarez (ur. 1975) – hiszpański piłkarz

miejscowość
 Villa de Álvarez – miejscowość w Meksyku